Weston se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Henry Weston
 Richard Weston